Arthur Brooke ist der Name folgender Personen:

* Arthur Brooke (Schriftsteller) (auch Arthur Broke; † 1563), englischer Dramatiker und Übersetzer
 Arthur Brinsley Brooke, 2. Baronet (1797–1854), britischer Politiker 
 Arthur de Capell Brooke, 2. Baronet (1791–1858), britischer Reiseschriftsteller 

Siehe auch:
 Arthur Brooks